Pian degli Ontani ima više značenja:
 Pian degli Ontani, Modena
 Pian degli Ontani, Pistoia